

Ларина — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Ларина — присілок, Байкаловський район, Свердловська область

Див. також 
 Ларино